

Sigle 

ASH peut faire référence à :
 agent des services hospitaliers ou assistant(e) de soin des hôpitaux, selon la liste des abréviations en médecine ;
 Avenirs de la Société Haïtienne (ASH), une association depuis Haïti
 adaptation scolaire et scolarisation des élèves handicapés ;
  ;
 Association sportive d'Hammamet, un club de basket-ball tunisien ;
 Association sportive d'Hammamet, un club de handball tunisien ;
 Waterloo Ambiorix Sport Handball, un club belge de handball ;
  (en français, Action sociale démocrate de Croatie), selon la liste des partis politiques de Croatie ;
 Actualités sociales hebdomadaires, une revue de l'action sociale éditée par le groupe Wolters Kluwer France ;
 ASH, une implémentation d'un algorithme de compression de données par pondération de contextes.

Code 
ASH peut faire référence à :
  ;
 .
 Le préfixe désignant les planeurs Alexander Schleicher conçus par Martin Heide : ASH 25, ASH 26, ASH 30 Mi et ASH 31

Nom 

Ash peut désigner :

 cendre, ou frêne, en anglais ;
 (21485) Ash, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes ;
 Æ, la prononciation de la ligature typographique dans la transcription des langues germaniques ;
 Ash, un groupe de rock britannique ;
 Ash, un artiste issu du mouvement du graffiti ;
 ash, un interpréteur de commandes Shell ;
 Ash, une série de bande dessinée, scénario de François Debois, dessin de Krystel, Soleil Productions, collection 1800.

Patronyme 

 Daniel Ash (1957-), un guitariste et chanteur anglais ;
 Dayna Ash, une poétesse et militante féministe libanaise ;
 
 Lauren Ash (1983-), une actrice canadienne ;
 Mary Kay Ash (1918-2001), la fondatrice de la société Mary Kay Cosmetics ;
 Sarah Ash (1950-), une auteure britannique ;
 Timothy Garton Ash (1955-), un historien, journaliste et essayiste britannique.

Pseudonyme 

 Arslan Ash (dans le civil Arslan Siddique ; né en 1996), joueur d'esport professionnel.

Toponyme 

 Ash, un village et paroisse civile dans l'arrondissement de Guildford, dans le Surrey ;
 Rivière Ashberish, un affluent du lac Témiscouata, coulant dans la région administrative du Bas-Saint-Laurent, au Québec, au Canada.